Иоанн Угличский — несколько святых из Углича с именем Иоанн (Иван).

 Иван Андреевич — сын углицкого князя Андрея Васильевича Горяя
 Чеполосов, Иван Никифорович — угличский ребёнок-мученик
 Коротков, Иван Петрович — мученик земли Ярославской